Адам Ведерњак ( 21. децембар 1928 — Загреб, 7. јануар 2010) је био југословенски и хрватски филмски и позоришни глумац.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1940.-те
|-
| 1949. || Застава   || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| 1950. || Плави 9  || Мирко
|-
| 1957. || Наши се путови разилазе  || Давор Вуковић
|-
| 1958. || Х-8   || Тип који купује сат
|-
| 1959. || Свадба  ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1960. || Кота 905  || Ранко, поручник ОЗН-е
|-
| 1960. || Сигнали над градом  || Стипе - партизанска веза у граду
|-
| 1962. || Козара   || Маринко
|-
| 1962. || Сјенка славе  || Јанко
|-
| 1963. || Десант на Дрвар   || Кројач
|-
| 1963. || Две ноћи у једном дану  || Усташа
|-
| 1964. || Услуга тачна и солидна ТВ филм || /
|-
| 1964. || Службени положај  || Бошњаков ратни друг
|-
| 1966. || Понедјељак или уторак  || Колега Божо са састанка
|-
| 1966. || -{Winnetou und das Halbblut Apanatschi}-  || Бандит 
|-
| 1966. || Коњух планином   || Станко - познавалац топова
|-
| 1967. || Протест   || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1970. || Храњеник  || Логораш
|-
| 1970. || Мејаши ТВ серија || Гашо - радник
|-
| 1971. || Куда иду дивље свиње ТВ серија || Домобран
|-
| 1974. || Човик и по ТВ серија || Таксист
|-
| 1974. || У регистратури ТВ серија || /
|-
| 1975 1976. || Капелски кресови ТВ серија || Професор
|-
| 1977. || Акција стадион  || Франц - њемачки дочасник
|-
| 1977. || Никола Тесла ТВ серија || Надзорник зграде
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1980. || Вело мисто ТВ серија || Професор
|-
| 1981. || Високи напон   || /
|-
| 1981. || Јеленко ТВ серија || /
|-
| 1982. || Непокорени град ТВ серија || /
|-
| 1985. || Хорватов избор  || Наредник Крпан
|-
| 1986. || Чудесна шума  || /
|-
| 1986. || Путовање у Вучјак ТВ серија || Наредник Крпан
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1990. || Чаробњаков шешир  || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1928.
Умрли 2010.
Хрватски глумци
Југословенски глумци